Новонёбные, или неогнаты , — клада птиц, охватывающая подавляющее большинство современных птиц (более 9000 видов), которой обычно придают ранг инфракласса. Противопоставлена кладе бескилевых (Palaeognathae).

Главной особенностью, отличающей новонёбных птиц от бескилевых, является структура нёба. Помимо этого, особых характеристик не существует: новонёбные включают как летающих, так и нелетающих птиц, например, пингвинов. Наиболее крупным представителем новонёбных является кондор величиной до 1,3 метра и с размахом крыльев до 3,2 метра.

Первые ископаемые остатки новонёбных датируются меловым периодом (около 70 миллионов лет назад). По некоторым версиям, новонёбные произошли от бескилевых и являются их дальнейшим эволюционным развитием. Согласно другой гипотезе, новонёбные существовали раньше бескилевых, и что последние всего лишь подгруппа, у которой заблокированы некоторые гены новонёбных.

Классификация 
Согласно данным Международного союза орнитологов, на август 2020 года таксон разделяют на 35 современных отрядов:
 Клада (надотряд) Galloanseres
 Гусеобразные (Anseriformes)
 Курообразные (Galliformes)
 Клада Neoaves
 Eurypygiformes
 Аистообразные, или голенастые (Ciconiiformes)
 Буревестникообразные, или трубконосые (Procellariiformes)
 Воробьинообразные (Passeriformes)
 Гагарообразные (Gaviiformes)
 Гоацинообразные (Opisthocomiformes)
 Голубеобразные (Columbiformes)
 Дрофообразные (Otidiformes)
 Дятлообразные (Piciformes)
 Журавлеобразные (Gruiformes)
 Кариамообразные (Cariamiformes)
 Козодоеобразные (Caprimulgiformes)
 Кукушкообразные (Cuculiformes)
 Куролообразные (Leptosomiformes)
 Мезитообразные (Mesitornithiformes)
 Олушеобразные (Suliformes)
 Пеликанообразные, или веслоногие (Pelecaniformes)
 Пингвинообразные (Sphenisciformes)
 Поганкообразные (Podicipediformes)
 Попугаеобразные (Psittaciformes)
 Птицы-мыши (Coliiformes)
 Птицы-носороги (Bucerotiformes)
 Ракшеобразные (Coraciiformes)
 Ржанкообразные (Charadriiformes)
 Рябкообразные (Pterocliformes)
 Совообразные (Strigiformes)
 Соколообразные (Falconiformes)
 Стрижеобразные (Apodiformes)
 Трогонообразные (Trogoniformes)
 Туракообразные (Musophagiformes)
 Фаэтонообразные (Phaethontiformes)
 Фламингообразные (Phoenicopteriformes)
 Ястребообразные (Accipitriformes)
Отряд американских грифов (Cathartiformes), выделяемый многими современными систематиками, Международным союзом орнитологов не признаётся, семейство американских грифов (Cathartidae) включено в отряд ястребообразных.

Кладограмма
Кладограмма новонёбных птиц основанная на работе Braun & Kimball (2021)

Ископаемые 
 Отряд Odontopterygiformes с единственным семейством Pelagornithidae — ископаемые большие морские птицы, остатки которых известны из отложений всех континентов, начиная с позднего палеоцена и заканчивая поздним плиоценом.

Примечания